Liste alphabétique de mouvements chrétiens dissidents avant la Réforme :

Adoptianisme
Anoméisme
Antitrinitarisme
Apostoliques
Arianisme
Bogomilisme
Catharisme
Christianisme irlandais
Docétisme
Dolcinien
Donatisme
Dualisme
Euchisme
Gnosticisme
Guillelmisme
Hussitisme
Iconoclasme
Macédonianisme
Mandéisme
Manichéisme
Marcionisme
Mélécisme
Monarchianisme
Monophysisme
Monothélisme
Nestorianisme
Novatienisme
Orphisme
Paulicianisme
Pélagianisme
Trithéisme
Unitarisme
Valésiens
Église évangélique vaudoise
Vaudois du Luberon

Mouvements chrétiens dissidents avant la Réforme
Dissidence